

Cinema 
La mano invisibile (Time Table) – film del 1956 diretto da Mark Stevens

Letteratura 
La mano invisibile (Invisible Weapons) – romanzo di John Rhode del 1938, I Classici del Giallo Mondadori n. 1065
La mano invisibile (Time to Murder and Create) – romanzo di Lawrence Block, Il Giallo Mondadori n. 1558

Televisione 
 La mano invisibile (The Invisible Hand) – episodio di The Spectacular Spider-Man

Pagine correlate 
Mano invisibile